Cazals (Lot)
Cazals (Tarn-et-Garonne)
ook:
Cazals-des-Baylès, Ariège